Zagua puede referirse a:

 un nombre común de la planta Salsola oppositifolia; o
 un nombre común de la planta Suaeda vera.